23, nombre entier.
 André Vingt-Trois (1942-), prélat français.
 23, film allemand de Hans-Christian Schmid sorti en 1998.
 Le Nombre 23, film américain sorti en 2007.
 -23 et 23, années du calendrier julien.
 23, nombre symbolique des Spiral Tribe, Sound system tekno à l'origine du mouvement free party.
23, nombre de policiers du NYPD décédés pendant les attentats du 11 septembre 2001